Hjortshøj har flere betydninger:

 Hjortshøj – en by i Hjortshøj Sogn
 Lars Hjortshøj – en dansk komiker
 Leif Hjortshøj – en dansk journalist og tv-vært.